E46 oder E 46 steht für:
 BMW E46, ein PKW-Modell
 Europastraße 46, eine Fernstraße von Cherbourg in Frankreich nach Lüttich in Belgien
 HMS E46, ein britisches U-Boot
 Mangelerkrankung, nach dem ICD-10-Code
 der Projektname einer vierachsigen Elektrolokomotive der Deutschen Reichsbahn, die im Jahr 1940 als Nachfolgerin der DR-Baureihe E 44 entworfen wurde und zu der Entwicklung der ab 1956 für die Deutsche Bundesbahn gelieferten DB-Baureihe E 10 überleitete

E46